Ludwig Schwarz (1925–1981) romániai, bánáti sváb születésű író, műfordító
Ludwig Schwarz (1940) szlovákiai születésű német nemzetiségű püspök